Kangur est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
Jonas Kangur (né en 1979), guitariste suédois
 (1925-1989), écrivain et traducteur estonien
Kristjan Kangur (né en 1982), joueur estonien de basket-ball
 (né en 1971), poète et traducteur estonien

Toponyme

, village de la province de Bamiyan

Voir aussi

Homonymie de patronyme